Blaž Kavčič e Blaž Rola erano i detentori del titolo ma hanno scelto di non partecipare.

In finale Zdeněk Kolář / Andrea Vavassori hanno sconfitto Franco Agamenone / Manuel Guinard con il punteggio di 3–6, 7–6(7), [10–6].

Teste di serie 

  Denys Molčanov /  Oleksandr Nedovjesov (primo turno)
  Ivan Sabanov /  Matej Sabanov (quarti di finale)

  Zdeněk Kolář /  Andrea Vavassori (campioni) 
  Marco Bortolotti /  Sadio Doumbia (semifinale)

Wildcard 

  Duje Ajduković /  Frane Nincevic (quarti di finale)

  Mili Poljičak /  Nino Serdarušić (semifinale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Falkensteiner Punta Skala Zadar Open 2022